Sandino (Cuba) - município de Cuba.

Pessoas
 Augusto César Sandino - revolucionário nicaragüense.
 Amparo Sandino - cantora colombiana.
 Catalina Sandino - atriz colombiana.
 Sandino Andrés Núñez - filósofo e escritor uruguaio.
 Sandino Mendes - ambientalista brasileeiro.
 Sandino Primera - cantor venezuelano.

Outros
 Sandino (filme)